Otto Kreiner ist der Name folgender Personen:

* Otto Kreiner (Politiker) (1926–2011), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Otto Kreiner (Schriftsteller) (1931–1993), österreichischer Schriftsteller